Pfersbach ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Pfersbach (Mutlangen), Weiler der Gemeinde Mutlangen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Pfersbach (Langenbach), linker Oberlauf des Langengrabens (über deren rechten Teilungslauf Beigraben zur Milz bei Irmelshausen) bis nahe Rothausen, beide Orte in der Gemeinde Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Pfersbach (Wern), linker Zufluss der Wern in Pfersdorf, Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Pferdsbach